Ру́сская руле́тка — экстремальная игра с револьвером. Также может означать:

 Телепередачи
 Русская рулетка (телеигра) — телепрограмма, транслировавшаяся по Первому каналу в 2002—2004 гг.

 Игры
 Русская рулетка (компьютерная игра)
 Весёлая ферма 3. Русская рулетка — казуальная компьютерная игра в жанре time management, разработанная компанией Melesta и изданная Alawar в апреле 2010 года.

 Фильмы
 Русская рулетка (фильм, 1990) — советский фильм 1990 года.
 Русская рулетка (фильм, 1993) — американский фильм 1993 года.

См. также 
 Russian Roulette (значения)